«Ар-Раед» — саудовский футбольный клуб из города Бурайда, выступающий в Саудовской Премьер-лиге. Основан в 1954 году под названием «Клуб саудовской молодежи». Домашние матчи проводит на стадионе «Король Абдула Спорт Сити», вмещающем 25 000 зрителей. В Саудовской Премьер-лиге клуб дебютировал в сезоне 1986/87, но занял последние место и выбыл в первый дивизион. Через два года в сезоне 1989/90 «Аль-Раед» вернулся в Премьер-лигу, но занял последнее место и вновь вылетел из нее. С сезона 1992/93 команда вновь играет в Премьер-лиге; сезон 1992/93 стал первым, когда «Ар-Раед» не вылетел из высшего дивизиона после первого года пребывания в нем.

История выступлений

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

ФК «Аль-Раед»